Adolf Woldemar von Bülow (* 1830; † 1869) war ein preußischer Verwaltungsjurist und Landrat im Kreis Ruppin (1860–1869).

Er heiratete 1864 Magdalena Isabella von Carlowitz (* 1841).

Einzelnachweise 

Adolf Woldemar
Landrat (Provinz Brandenburg)
Verwaltungsjurist
Deutscher
Geboren 1830
Gestorben 1869
Mann